Примечания 

Солигорск